Михаил Капустин:
 Капустин, Михаил Борисович (род. 1980) — Главный либеральный раввин Словакии.
 Капустин, Михаил Денисович (1907—1968) — Герой Советского Союза.
 Капустин, Михаил Николаевич (1828—1899) — правовед, специалист по гражданскому и международному праву, истории государства и права.
 Капустин, Михаил Павлович (1938—2003) — педагог и философ.
 Капустин, Михаил Яковлевич (1847—1920) — профессор гигиены, депутат II и III Государственной думы Российской Империи. Примечания